

Film 

 War Machine (Marvel), een superheld van Marvel Comics
 War Machine (film), een satirische oorlogsfilm uit 2017

Muziek 

 War Machine (album), een album van Andrea True
 "War Machine (KISS)", een nummer van KISS
"War Machine (AC/DC)", een nummer van AC/DC

Anders 
War Machine (computerspel), een computerspel uit de jaren 1980
WARMACHINE, een miniatuur oorlogsspel
War Machine (gemengde gevechtskunstenaar), Amerikaans gemengde gevechtskunstenaar, misdadiger en pornoacteur